Jørgen Lund er navnet på flere personer:

 Jørgen Lund (erhvervsleder) (1935-2010) – dansk erhvervsleder
 Jørgen Lund (skuespiller) (1873-1941) – dansk skuespiller

Se også 
 Jørn Lund